Dare – trzecie wydawnictwo polskiej, elektronicznej grupy Kamp!. Album został wydany 17 września 2018 roku w ramach wydawnictwa Agora SA. Płytę promują single: „Don't Clap Hands” oraz „F.O.M.O.”

Zespół promował swoją płytę podczas trasy koncertowej Don't Clap Hands Tour, grając 13 koncertów w różnych miastach Polski późną jesienią 2018 roku..

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2018